Der Marokkanische Fußballpokal (auch bekannt als Coupe du Trône; ) ist der wichtigste Fußballpokalwettbewerb in Marokko. Er wurde erstmals im Jahr 1957 ausgetragen und ist der Nachfolgewettbewerb des Coupe Colonial du Maroc (erstmals ausgetragen 1934). Rekordsieger ist FAR Rabat aus der Hauptstadt Rabat.

Modus 
Das aktuelle Format umfasst 4 Vorrunden und die Endrunde. Alle Spiele finden im K.-o.-System statt, ohne Rückspiel. Die Endrunde beginnt mit der Runde der letzten 32, in der die 16 aus der vierten Runde qualifizierten Mannschaften auf alle 16 Botola-Teams treffen. Die Auslosung erfolgt "blind", d. h. eine Botola-Mannschaft kann in einem Spiel einem Team aus derselben Liga zugelost werden. Auf das Achtelfinale folgen das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale und ein Finale. Obwohl das Finale nicht nur in einem Stadion ausgetragen wurde, findet es in der Regel im Stade Moulay Abdallah in Rabat statt.

Sieger nach Jahr

Rangliste

Einzelnachweise 

Erstveranstaltung 1957
Fußballwettbewerb in Marokko